

Pessoas
Jean-Honoré Fragonard
Honoré Fragonard - notório anatomista francês

Outros
8235 Fragonard

Desambiguações de sobrenomes